

Pessoas 
Príncipes
 Rainer José da Áustria (1783-1853), arquiduque da Àustria, vice-rei do Reino Lombardo-Vêneto;
 Rainer Fernando da Áustria (1827–1913), arquiduque da Áustria, filho do anterior;
 Rainer de Saxe-Coburgo-Gota (1900-1945) - filho de Augusto Leopoldo de Saxe-Coburgo e Bragança, príncipe do Brasil.

Outros
 Rainer Maria Rilke
 Rainer Schüttler
 Rainer Werner Fassbinder
 Luise Rainer
 Rainer Torres
 Rainer Daehnhardt
 Rainer Wolfcastle
 Wolf-Rainer Abraham
 Thomas Rainer
Rainer Cadete

Outros 
 16802 Rainer

Desambiguação